Come erba di San Pietro sono note alcune piante:
Balsamita major
Crithmum maritimum